Слайдер:

 Слайдер — тип корпуса мобильных телефонов и иных устройств.
 Слайдер — инструмент для видеосъёмки, позволяющий камере плавно передвигаться в пространстве, скользить. Позволяет быстро, легко и при небольших затратах добавить эффект движения камеры, аналогичный рельсовым системам (т. н. Dolly), а также зачастую и заменить в применении лёгкие кран-стрелки, что критично при съёмках в интерьерах, салонах автомобилей, и т. д.
 Слайдер (программное обеспечение), ползунок, движок — элемент интерфейса программы. Например, слайдеры управления уровнем сигнала и баланса в стандартном микшере ОС Windows.
 Слайдер (англ. SLIder от «street light interference», «вмешательство в уличное освещение») — человек, обладающий паранормальной способностью влиять на электроприборы (напр. выключать/включать лампы при приближении).
 Слайдер — приспособление для игры на гитаре в виде стеклянного или металлического полого цилиндра.
 Слайдер — вид обвеса мотоциклов.
 Слайдер — устройство для замедления раскрытия парашюта.
 Слайдер — быстрая подвижная подача с отклонением, равным примерно 21 см.